Мерсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Мерсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер